Die 21. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 29. November bis 4. Dezember 2005 in Hongkong statt. Die Weltmeisterschaft war das höchstdotierte Turnier der Saison der WSA World Tour 2005/06.

Titelverteidigerin war Vanessa Atkinson, die in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Sie schied gegen Nicol David aus, die im Finale Rachael Grinham mit 8:10, 9:2, 9:6 und 9:7 besiegte. Es war der erste Weltmeistertitel für Nicol David und gleichzeitig der erste für eine asiatische Squashspielerin.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon zehn Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 72.500 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2005
WSA World Tour 2005/06
Squashturnier in Hongkong